Villa Guerrero bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

* Municipio Villa Guerrero (Jalisco)
 Municipio Villa Guerrero (México)